Jesup kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Jesup (Georgia)
Jesup (Iowa)